Діра Паес (, *30 червня 1969) — бразильська акторка.

Телебачення

Кіно 

Бразильські акторки
Акторки